Mysłów je název více míst v Polsku:

 Mysłów (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Bolków
 Mysłów (Lublinské vojvodství) – vesnice v Lublinském vojvodství, část gminy Wola Mysłowska
 Mysłów (Slezské vojvodství) – vesnice ve Slezském vojvodství, část gminy Koziegłowy